David Álvarez (ur. 1941), portorykański biskup
 David Álvarez (ur. 1972), portorykański artysta, twórca komiksu „Yenny”
 David Alvarez (ur. 1980), amerykański polityk, członek Rady Miasta San Diego
 Kily Álvarez (David Álvarez, ur. 1984), gwinejski piłkarz
 David Álvarez (ur. 1985), honduraski piłkarz
 David Álvarez (ur. 1992), kolumbijski piłkarz
 David Álvarez (ur. 1994), hiszpański piłkarz
 David Alvarez (ur. 1994), kanadyjski tancerz i aktor